Doda Bodonawieedo es un personaje del universo de la Guerra de las Galaxias.

Doda pertenecía a la especie de los rodianos, y tocaba junto con Barquin D'an y Droopy McCool, los instrumentos de viento en la Banda Max Rebo. Al igual que los demás miembros de la banda estuvieron en el palacio del Lord Jabba el Hutt en Tatooine, de donde escaparon tras la explosión de la barcaza de vela del Lord.

Personajes de Star Wars

en:Max Rebo Band#Doda Bodonawieedo